Непреклонните може да се отнася за:
 „Непреклонните“ (True Grit), роман на Чарлз Портис от 1968 г.
 „Непреклонните“, филмова адаптация от 1969 г.
 „Непреклонните“, филмова адаптация от 2010 г.